verschillende county's in de VS. De meeste ervan ontlenen hun naam aan John Adams, de tweede president van de VS, andere aan diens zoon John Quincy Adams, de zesde president van de VS.

 naar John Adams:
 Adams County (Idaho) 
 Adams County (Mississippi) 
 Adams County (Nebraska) 
 Adams County (Ohio) 
 Adams County (Pennsylvania) 
 Adams County (Washington) 

 naar John Quincy Adams:
 Adams County (Illinois) 
 Adams County (Indiana) 
 Adams County (North Dakota) 

 naar John Adams en/of John Quincy Adams:
 Adams County (Iowa) 
 Adams County (Wisconsin) 

 naar Alva Adams, een vroegere gouverneur van Colorado:
 Adams County (Colorado)